Eliteserien 2023 är den 79:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien består av 16 klubbar, från Tromsø IL i norr, till Viking FK, från Stavanger, i söder.

Regerande mästare är Molde FK och uppflyttade lag är SK Brann och Stabæk IF från 1. divisjon 2022.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Källor 
 Officiell website

Fotbollssäsongen 2023
2023 i Norge